Black Hawk Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Black Hawk Mountain (Colorado)
 Black Hawk Mountain (Idaho)
 Black Hawk Mountain (Kalifornien)
 Black Hawk Mountain (Washington)

Siehe auch:
 Blackhawk Mountain